Motown steht für:

 Motown Record Company, US-amerikanisches Musiklabel
 Spitzname der Stadt Detroit in Michigan
 Spitzname der Achimota School in Ghana
 Motown (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2003